Jakub Karol Parnas – biochimico polacco
 Parnas – stazione della metropolitana di San Pietroburgo
PARNAS – partito politico russo

Pagine correlate 

 Parnaso